Centru (region) – region rozwoju
 Centru (Kiszyniów) 
Centru Civic
 Centru Civic (Bukareszt)
 Centrul Civic (Braszow)
 Centrul Civic (Oradea)